Horvátország
Sveti Ivan falu Buzet községben, Isztria megyében
Sveti Ivan falu Malinska-Dubašnica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Sveti Ivan falu Oprtalj községben, Isztria megyében
Sveti Ivan falu Višnjan községben, Isztria megyében
Sveti Ivan Dobrinjski falu Dobrinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Sveti Ivan Zelina Szentivánzelina város és község horvát neve Zágráb megyében
Sveti Ivan Žabno falu és község Kapronca-Körös megyében